John Lynch (1798-1884), essayiste canadien ;
 John Joseph Lynch (1816-1888), archevêque de Toronto de 1870 à 1888 ;
 John Lynch (1870-1936), scénariste américain ;
 John Mary Lynch, (1917-1999), homme politique irlandais ;
  (né le ), historien britannique, spécialiste de l'Espagne et de l’Amérique ;
 John Douglas Lynch (né en 1942), zoologiste américain ;
 John Lynch (né en 1946), linguiste australien spécialisé dans les langues océaniques ;
 John Lynch (né en 1952), homme politique américain, gouverneur de l'État du New Hampshire ;
 John Lynch (né en 1961), acteur nord-irlandais ;
 John Carroll Lynch (né en 1963), acteur américain ;
 John Lynch (né en 1971), joueur américain de football américain ;
 Johnny Lynch (né en 1981), chanteur écossais.